Regolarizzazione – serie di metodi per ridurre l'overfitting
Regolarizzazione – metodo per trattare gli infiniti in teoria quantistica dei campi, tappa intermedia della rinormalizzazione
Regolarizzazione – fenomeno dell'acquisizione del linguaggio